Lise steht für:

 Liese (Vorname), weiblicher Vorname
 Gloria Lisé (* 1961), argentinische Schriftstellerin, Musikerin und Hochschullehrerin
 Lise (Široki Brijeg), Ort in der Gemeinde Široki Brijeg in Bosnien und Herzegowina
 weiterführende Schule in der Türkei, siehe Gymnasium #Türkei: Lise

LISE steht als Abkürzung für:
 Landesinitiative Substanzerhalt, ein Projekt zur Massenentsäuerung von Kulturgut in Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Lisa
 Liese

LISE